IX розыгрыш турнира на призы газеты «Известия» состоялся 17 — 21 декабря 1975 года в Москве. В играх приняли участие четыре команды: СССР, Финляндии, Швеции, Чехословакии. Сборная СССР выиграла все три встречи и стала победителем турнира. 

Матчи обслуживали 6 главных арбитров: В. Домбровский (СССР), Ю. Карандин (СССР), О. Хандквист (Швеция), Ф. Ларсон (США), Дж. Левер (Канада), А. Загорский

(Польша).

Матчи турнира

Итоговая таблица

Победитель

Лучшие игроки

Интересные факты 

 По правилам турнира каждая сборная имела право выставлять на матч по 22 игрока (вместо 17 по правилам ИИХФ)

Ссылки 

 Архив-инфо 1975/1976

Литература 

 Снеговик. 20 хоккейных декабрей / Б. Федосов — М.: Известия, 1986. — 128 с.
 Газета «Футбол — хоккей». — Московская правда, 1975 — Т. 51, 52.

См. также 

 Приз Известий
 Кубок Первого канала (хоккей)

1975
1975 год в хоккее
1975 год в СССР